İmamoğlu (district), een district van de Turkse provincie Adana
İmamoğlu (stad), de hoofdplaats van het district
Ekrem İmamoğlu, Turkse politicus, burgemeester van Istanboel

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing